Бєлоласиця — найвища вершина хребта Велика Капела (1533 м) у Динарських горах, у Хорватії, розташована неподалік від кордону зі Словенією та узбережжям Адріатики.

Джерела 

 Bjelolasica 

Гори Хорватії
Географія Хорватії
Приморсько-Горанська жупанія